Веранян:
 Веранян, Феликс Хоренович (1940—2009) — советский футболист, советский и армянский тренер.
 Веранян, Хорен Эдуардович (род. 1986) — армянский футболист.
 Веранян, Эдуард Феликсович (род. 1963) — советский и армянский футболист.